Albo può riferirsi a:

Albo pretorio – quadro per l'affissione di atti o avvisi di carattere pubblico
Albo professionale – registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate a esercitare una professione
Albo d'oro – elenco dei nomi dei vincitori di una competizione
 Albo a fumetti – pubblicazione a fumetti
 Albo illustrato – pubblicazione consistente nella commistione di testo e immagini
 Monte Albo – massiccio sardo
 Albo – cognome italiano, variante di Alba
 Albo – latinismo per riferirsi al colore bianco

Pagine correlate
Album
Albus
Albi

Altri progetti